В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Мегс ():
 округ '''Мегс''' — штат Огайо
 округ '''Мегс''' — штат Теннесси